Машина пространства () — роман Кристофера Приста, описывающий путешествие двух случайных странников в мире Герберта Уэллса. 

Впервые опубликованный в 1976 году издательством «Faber and Faber Limited», роман повествует о путешествиях главных героев Эдварда Тернбулла и Амелии Фицгиббон. Пара падает на поверхность Марса (из-за вмешательства Тернбулла) до марсианского вторжения на Землю, которое формирует сюжетную линию романа Герберта Уэллса 1898 года «Война миров» . Эдвард и Амелия, которые работают на изобретателя сэра Уильяма Рейнольдса, использовали машину пространства и времени Рейнольдса, чтобы прыгнуть в будущее в начале вторжения на Марс. Они обнаруживают, что на Марсе людей превратили в рабов.

Сюжет 

Обычный коммивояжер пытаясь преподнести свое изобретение обществу, встречает помощницу ученого, разрабатывающего новейшую технологию приведения в движение транспортных средств, однако это приводит к совершенно неожиданным последствиям.

Приём критиков 
Ричард А. Лупофф охарактеризовал «Космическую машину» как «совершенно новую, захватывающую и гениальную книгу», хотя и упрекнул в относительно медленном темпе ее вводного фрагмента.

Награды 
В 1977 году он выиграл премию Дитмара в категории «International SF».

Примечания 

Книги по алфавиту
Марс в искусстве